Бурдонський (Бурдонська) — російське прізвище.

Відомі носії 
 Бурдонський Олександр Васильович (1941—2017) — радянський і російський режисер-постановник.

 Бурдонська Галина Олександрівна (1921—1990) — мати Олександра Бурдонського, перша дружина Василя Сталіна.

Див. також 
 Бурдон
 Бордонський

Примітки